Traktat ryski (1920) (między Łotwą a RFSRR)
 Traktat ryski (1921) (między Polską a RFSRR i USRR)